Bennion ist der Familienname folgender Personen:

 Janet Bennion (* 1964), US-amerikanische Ethnologin und Soziologin
 Phil Bennion (* 1954), britischer Politiker 
 Mervyn Sharp Bennion (1887–1941), Offizier der United States Navy